Кератин-75 () – білок, який кодується геном KRT75, розташованим у людей на короткому плечі 12-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 551 амінокислот, а молекулярна маса — 59 560.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 12

Кератини